FLCS ist die Abkürzung für:

 Fluglagecomputer (engl. Flight control system, FLCS)
 Fluoreszenz-Lebenszeit-Korrelations-Spektroskopie (engl. Fluorescence Lifetime Correlation Spectroscopy, FLCS)

FLCS